Тепанеки — древний народ Мексики, родственный чичимекам.

В начале XIV века тепанеки переселились с северного района современной Мексики в долину Мехико, а после распада чичимекской цивилизации — образовали своё собственное независимое государство со столицей в Аскапоцалько. В конце 20-х годов XV века, союзные войска ацтеков и города Тешкоко уничтожили тепанеков. Последний правитель попал в плен и был казнён.

До нашего времени дошли имена трёх правителей тепанеков:

 Акольнауак — нач. XIV в.
 Тесосомок — сер. XIV в. — нач. XV в.
 Макстла (Маштла) — 1427 г. — 1429 г.

Литература 

 Сычёв, Николай «Книга Династий» Издательство АСТ, 2005 ISBN 5-17-032495-2

Индейцы Центральной Америки